In 2001 werd het 100ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 20 januari tot 27 mei. Corinthians werd kampioen.

Eerste fase
In geval van een gelijkspel kwam er een strafschoppenreeks. Bij een 0-0 stand krijgt de winnaar van de strafschoppenreeks 1 punt en de verliezer niets, bij een hoger gelijkspel krijgt de winnaar 2 punten en de verliezer 1 punt. Hieronder weergegeven in tabel G+2 (gelijkspel + 2 punten), G+1 (gelijkspel + 1 punt), G+0 (gelijkspel + 0 punten).

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista